Platychauliodes är ett släkte av insekter. Platychauliodes ingår i familjen Corydalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattennätvingar
Platychauliodes